Paus Clemens VII, een rooms-katholieke paus (1523-1534)
 Tegenpaus Clemens VII, een tegenpaus (1378-1394)